

Sigle 
 Federazione pancipriota del lavoro (Παγκυπρια Εργατικη Ομοσμονδια) – organizzazione sindacale cipriota
 Posta Elettronica Ordinaria – tipo di posta elettronica
 Programs Evaluation Office – missione segreta promossa dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America durante la guerra civile in Laos

Codici 
 peo – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua persiana antica  (ca. 600-400 a.C.)

Altro 
 Peo  – programma televisivo svizzero